El término Calle 14 puede hacer referencia a:

Calles
 Calle 14, calle de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos,
Calle 14, calle en la ciudad de Washington D. C., en los Estados Unidos,

Estaciones del metro de Nueva York
Calle 14, complejo de estaciones del metro de la ciudad de Nueva York.
Calle 14, estación del Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH), localizada en la Calle 14 y la Sexta Avenida, en el extremo sur de Chelsea, Manhattan.
Calle 14–Union Square: puede ser alguna de las siguientes estaciones:
Calle 14–Union Square, estación en la línea Canarsie del Metro de Nueva York.
Calle 14–Union Square, estación en la línea de la Avenida Lexington del Metro de Nueva York.
Calle 14–Union Square, estación en la línea Broadway del Metro de Nueva York.

Calle 14/Sexta y Séptima Avenida, puede referirse a las siguientes estaciones del metro de Nueva York en Manhattan:

Calle 14, estación en la línea de la Sexta Avenida del Metro de Nueva York.
Calle 14, una estación en la línea de la Séptima Avenida-Broadway del metro de Nueva York.
Sexta Avenida (línea Canarsie), sirviendo a los trenes del servicio del metro de Nueva York.